Rapid City ist der Name folgender Orte:

 Rapid City, South Dakota
 Rapid City (Michigan)
 Rapid City (Manitoba)